Чорнокорінь (Cynoglossum) — рід рослин родини шорстколистих.

Опис 
Відомо понад 80 видів чорнокореню, у тому числі три в Україні, з них найпоширеніший чорнокорінь лікарський (Cynoglossum officinale), сік і свіжі корені якого використовують як інсектициди та для боротьби з гризунами. Раніше чорнокорінь вживали в народній медицині як болезаспокійливий засіб.

Назва 

Іноді в українській науковій літературі вживається назва «чорнокорінь» для рослини з родини айстрових скорзонера (Scorzonera).

Види

Примітки

Література

Джерела 
 Cynoglossum на сайті «The Plant List» 
 Cynoglossum на сайті Germplasm Resources Information Network (GRIN) Міністерства сільського господарства США 
 Cynoglossum в базі даних «Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 

Шорстколисті
Роди квіткових